Branco, que en los idiomas portugués y gallego significa Blanco, puede referirse a:

Geografía
 Islote Branco – isla deshabitada de Cabo Verde

Ríos
Branco (Rio Branco) es el nombre de varios ríos en Brasil:
 Río Branco, en Paraná;
 Río Branco, en Roraima;
 Río Branco, en São Paulo;

Mitología 
 Branco – personaje de la mitología griega, amante de Apolo 
 Branco – personaje de la mitología griega, marido de la ninfa Argíope y padre de Cerción

Personas
 Branco, seudónimo de Cláudio Ibrahim Vaz Leal, exfutbolista brasileño
 Camilo Castelo Branco – escritor portugués
 Cristina Branco – cantante portuguesa
 Joaquim Rafael Branco – político santotomense
 José Mário Branco – cantautor portugués
 Marília Branco – actriz brasileña
 Paulo Branco –  productor cinematográfico y actor portugués
 Silvio Branco –  boxeador italiano

Ciudades
 Castelo Branco - ciudad y concello portugués
 Zero Branco - localidad y comuna italiana

Véase también 
 Rio Branco (desambiguación)